Сендзислав () — узловая пассажирская и грузовая железнодорожная станция в деревне Сендзислав в гмине Марцишув, в Нижнесилезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Станцию построили вместе с железнодорожной линией Валбжих — Еленя-Гура в 1867 году, когда деревня Сендзислав () была в составе Королевства Пруссия.

Теперь станция Сендзислав обслуживает переезды на линиях: 
 Вроцлав — Валбжих — Сендзислав — Еленя-Гура — Згожелец — Гёрлиц,
 Каменна-Гура — Сендзислав.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl
 Информации и фотографии на сайте pod-semaforkiem
  Stacja kolejowa Sędzisław - Bahnhof Ruhbank (Schl.), Rąbieniec (do 1947) na stronie polska-org.pl  

Железнодорожные станции, открытые в 1867 году
Железнодорожные станции в Нижнесилезском воеводстве